

Sigle 
 ATB (Active Time Battle) – sistema di gestione dei turni in un videogioco di ruolo
 ATB (All Terrain Bike) – in inglese bici per tutti i terreni, sinonimo di mountain bike
 ATB (Azienda Trasporti Bergamo) – azienda di trasporto pubblico

Musica 
 ATB – pseudonimo di André Tanneberger, disc jockey, musicista e produttore discografico tedesco.